Filuś i Kubuś (ang. The Cuphead Show) – amerykański serial animowany dostępny w serwisie Netflix od 18 lutego 2022 roku. Serial opiera się na grze Cuphead.

Fabuła 
Serial ten opowiada o przygodach Filusia i Kubusia, ciągle wpadających w kłopoty braciach o kubkowych głowach.

Wersja polska 

 Michał Podsiadło – Filuś
 Damian Kulec – Kubuś
 Janusz Wituch –
 Dziadek Dzban,
 gwary (odc. 1, 3, 5, 7-8, 12)

Obsada dodatkowa:

 Jakub Szydłowski – Diabeł (odc. 1, 5, 8-9)
 Wojciech Słupiński –
 Sługus (odc. 1, 5, 8-9),
 Słoń (odc. 1),
 Świnka (odc. 1),
 Oluś (odc. 7)
 Wojtek Rotowski –
 Głos z gry (odc. 1),
 Telefon (odc. 1),
 Misuś (odc. 4),
 Strażak (odc. 5, 12),
 gwary (odc. 1, 3, 5, 7-8, 12)
 Małgorzata Lalowska –
 Sąsiadka (odc. 2),
 Dorris (odc. 3)
 Waldemar Barwiński –
 Rechot (odc. 3),
 Stach (odc. 7)
 Jacek Król –
 Żabokser (odc. 3),
 Niedźwiedź (odc. 4),
 Wieprzek (odc. 4),
 Bakłażan (odc. 7)
 Dominik Bąk –
 Sherman (odc. 3),
 Kwadratus (odc. 8)
 Krzysztof Szczepaniak –
 Król Kostek (odc. 5),
 Szczepan (odc. 7)
 Marek Ciunel –
 Spiker radiowy (odc. 4),
 Spiker (odc. 5),
 Duke (odc. 6),
 Famine Demon (odc. 7),
 Demon (odc. 7),
 gwary (odc. 1, 3, 5, 7-8, 12)
 Anna Sztejner –
 Emma (odc. 6),
 Koktajlowa (odc. 7),
 Recepcjonistka (odc. 12),
 gwary (odc. 1, 3, 5, 7-8, 12)
 Barbara Garstka –
 Malinowa (odc. 7),
 Panna Kielich (odc. 12),
 gwary (odc. 1, 3, 5, 7-8, 12)
 Modest Ruciński
 Anna Wodzyńska

Spis odcinków

Sezon 1

Sezon 2

Sezon 3

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Kubuś i Filuś w bazie Filmweb

 Kubuś i Filuś w bazie IMDb
Seriale Netfliksa
Amerykańskie seriale internetowe